Eloxochitlán es un término compuesto por las raíces náhuatl: “elotl” elote, “xochitl” flor y “tlan” lugar; y significa “Lugar de Flor de Elote". El término puede referirse a los siguientes lugares en México:

Hidalgo 
 Municipio de Eloxochitlán (Hidalgo), municipio del estado de Hidalgo.
 Eloxochitlán (Hidalgo), cabecera del municipio homónimo en el estado de Hidalgo.

Oaxaca 
 Municipio de Eloxochitlán de Flores Magón, municipio del estado de Oaxaca.
 Eloxochitlán de Flores Magón, cabecera del municipio homónimo en el estado de Oaxaca.

Puebla 
 Municipio de Eloxochitlán (Puebla), municipio del estado de Puebla.
 Eloxochitlán (Puebla), cabecera del municipio homónimo en el estado de Puebla.
 Parque Ecoturístico Eloxochitlán, parque cerca de Zacatlán.

Toponimia náhuatl de Hidalgo
Toponimia náhuatl de Oaxaca